

События 
 Январь — Иоганн Себастьян Бах устраивается на должность придворного музыканта веймарского герцога Иоганна Эрнста.
 Август — Иоганн Себастьян Бах принимает должность органиста Нойекирхе (ныне Бахкирхе) в Арнштадте.
 Антонио Вивальди начинает сочинять музыку для венецианской церкви Ла Пьета.
 Алессандро Скарлатти становится капельмейстером в Санта Мария Маджоре, одной из четырёх главных базилик Рима.
 Георг Фридрих Гендель отказывается от своего обучения праву в Университете Галле и уезжает в Гамбург, где поступает скрипачом и клавесинистом в оркестр единственного на тот момент немецкого оперного театр.
 Немецкий композитор Якоб Гребер () дебютировал в Лондоне в качестве оперного композитора.
 Николя Бернье () публикует свои первые кантаты.

Классическая музыка 
 Гаспар Корретт () — Organ mass.
 Франсуа Куперен — Quatre versets d’un motet (духовная музыка).

Опера 
 Антонио Кальдара —
 «Фарнак» ();
 Gli equivoci del sembiante.
 Франческо Гаспарини () — «Любовь к родине» ().
 Антонио Куинтавалле () — «Торжество любви» ().
 Доменико Скарлатти — Il Giustino.
 Уильям Корбетт — «Как вы её нашли» ().
 Жан Фери Ребель — «Улисс» ().

Родились 
 20 января — Жозеф-Эктор Фьокко (), фламандский скрипач и композитор, сын итальянского композитора Пьетро Антонио Фьокко (умер 21 июня 1741).
 29 января — Карльман Кольб (), немецкий священник, органист и композитор (умер 15 января 1765).
 27 октября — Иоганн Готлиб Граун (), немецкий композитор и скрипач, брат певца и композитора Карла Генриха Грауна (умер 28 октября 1771).
Дата неизвестна —
 Джон Фредерик Лампе (), английский музыкант и композитор, рождённый в Саксонии, отец органиста и композитора Чарльза Джона Фредерика Лампе (умер 25 июля 1751).
 Жан-Мари Леклер младший (), французский композитор, младший брат скрипача и композитора Жан-Мари Леклера старшего (), основоположника французской скрипичной школы (умер 30 ноября 1777).
 Джон Трэверс (), английский композитор, органист лондонской Королевской капеллы, ученик Иоганна Кристофа Пепуша (умер в июне 1758).

Умерли 
 31 марта — Иоганн Кристоф Бах, немецкий композитор эпохи барокко, сын Генриха Баха, двоюродный дядя Иоганна Себастьяна Баха и дядя его первой жены Марии Барбары (родился 6 декабря 1642).
 14 сентября — Жиль Жюльен (), французский барочный композитор и органист (родился в 1651 или 1653).
 3 октября — Алессандро Мелани (), итальянский композитор, принадлежал к так называемой Второй школе римских оперных композиторов, брат основателя школы композитора Якопо Мелани и певца-кастрата, дипломата и шпиона Атто Мелани (родился 4 февраля 1639).
 30 ноября — Николя де Гриньи, французский органист и композитор, ученик Николя Лебега (крещён 8 сентября 1672).
Вероятно — Яцек Ружицкий (), польский композитор эпохи барокко, музыкант и капельмейстер при дворе четырёх польских королей — Владислава IV, Михаила Вишневецкого, Яна III Собеского и Августа II, также занимал должность королевского секретаря (родился около 1635).

Примечания

Литература